MiFi (telecommunicatie) - Een apparaat waarmee een eigen WiFi-netwerk opgezet kan worden.
 Mifi (departement) - Een departement in Kameroen.